Експеди́ція (від  — похід, приведення до порядку):
 відділ установи, підприємства, що приймає, відправляє або розсилає відправлення та кореспонденцію:
 Експедиція товарів
 Експедиція кореспонденції
 відправлення групи людей в тривалий похід у визначене місце зі спеціальною метою, завданням:
 Каральна експедиція — військова акція проти громадян з метою придушення масової непокори владі
 Військова експедиція — відправлення військ для здійснення операції у віддаленій місцевості.
 Наукова експедиція — відправлення науковців з метою проведення досліджень на місцевості.
 Альпіністська експедиція — рух групи альпіністів.
 Рятувальна експедиція — порятунок альпіністами гірських туристів і т. ін.

Джерела 
 «Словник іншомовних слів», за ред. академіка АН УРСР О. С. Мельничука. — Київ, 1985. — С. 290.